Welten steht für:

 Mehrzahl von Welt
 Welten (Gemeinde Sankt Martin an der Raab), Ortsteil von Sankt Martin an der Raab, Burgenland

Literatur:
 Welten (Roman), Roman von Iain Banks (2009)

Welten ist der Familienname folgender Personen:

 Bram Welten (* 1997), niederländischer Radrennfahrer
 Clara Welten (* 1967), deutsche Autorin und Verlegerin
 Eduard Wiener von Welten (1822–1886), österreichischer Großhändler und Bankier
 Heinz Welten (1876–1933), deutscher Schriftsteller
 Lidewij Welten (* 1990), niederländische Hockeyspielerin
 Peter Welten (* 1936), deutscher evangelischer Theologe
 Rudolf Wiener-Welten (1864–1938), österreichischer Gutsherr

Siehe auch:
 Zwei Welten